Tettigomyces — рід грибів родини Ceratomycetaceae. Назва вперше опублікована 1915 року.

Класифікація 
До роду Tettigomyces відносять 16 видів:

Примітки

Джерела 

 Thaxter, R. 1915. New Indo-Malayan Laboulbeniales. Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences. 51:1-51 - P.20

Роди грибів